Der fliegende Großvater ist der Titel von:

 Der fliegende Großvater (Film), ein Trickfilm von Lothar Barke
 Der fliegende Großvater (Kinderbuch), ein Kinderbuch von Heinz Behling und Heinz Kahlow